Le  est le  jour de l'année 1832 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un jeudi.

Événements
José Francisco Milla Guevara devient président du Honduras. Il succède à José Antonio Marquez et reste en poste jusqu'au 7 janvier 1833
La Compagnie de l'opéra comique quitte la Salle Ventadour. Elle s'installera à la Salle de la Bourse le 24 septembre 1832

Naissances

Décès
Johann Wolfgang von Goethe, romancier, poète, dramaturge, scientifique et homme d'État allemand. Il succombe à une pneumonie après un bref voyage

Voir aussi 
 22 mars et mars 1832

Références